Cette page présente les armoiries (figures et blasonnements) des familles nobles et notables originaires de Bretagne, ou qui ont possédé des fiefs en Bretagne.

Duché de Bretagne

Baronnies de Bretagne

Les neuf anciennes baronnies de Bretagne

Nouvelles baronnies de Bretagne 

Au , plusieurs baronnies ont été annexées au domaine ducal ou se trouvent réunies au sein de même famille, les ducs érigèrent, pour les remplacer, d'autres terres en baronnies.

Les familles bretonnes

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Héraldique napoléonienne en Bretagne

Ancienne noblesse bretonne également titrée sous l'Empire

Bretons anoblis sous l'Empire

Autres personnalités en Bretagne sous l'Empire

Notes et références

Bibliographie 

 

 
 

 

 
 
 
  (folios 71v et 72r)
 . Voir aussi :
  ;
 
 
 
 
 
 
  ;
 
 .

Voir aussi

Articles connexes 
 Familles de la noblesse bretonne subsistantes
 Armorial des familles de Normandie
 Armorial des familles d'Anjou
 Armorial des familles du Maine
 Armorial des familles de France

Offices du Duché de Bretagne 
 Amiral de Bretagne
 Chancelier de Bretagne
 Grand chambellan de Bretagne
 Grand fauconnier de Bretagne
 Grand maître d'Hôtel de Bretagne
 Grand maître de l'artillerie de Bretagne
 Grand veneur de Bretagne
 Grand maître des eaux et forêts de Bretagne
 Maréchal de Bretagne
 Premier bouteiller de Bretagne
 Premier panetier des ducs et duchesses de Bretagne
 Sénéchal de Bretagne
 Vice-chancelier de Bretagne
 Premier Président de la Chambre des comptes de Bretagne

Capitaine des villes de Bretagne 
 Liste des capitaines de la ville de Morlaix
 Liste des capitaines de la ville de Guérande

Évêques de Bretagne 
 Liste des évêques et archevêques de Dol
 Liste des évêques de Rennes
 Liste des évêques de Nantes
 Liste des évêques de Vannes
 Liste des évêques de Quimper

Liens externes 
 
 

Bretagne
 
Histoire de Bretagne
Liste en rapport avec la Bretagne